IAS — аббревиатура. которая может означать:

Финансовый учёт и отчетность 
 International Accounting Standards, международные стандарты финансовой отчётности (МСФО)

Управление 
 Indian Administrative Service

Юрисдикции 
 Insolvency Advisory Service LLP
 Individual Assignment System (New York Supreme Court)

Религия 
 International Association of Scientologists

Наука 
 Институт перспективных исследований (Institute for Advanced Study или IAS)
 IAS-машина - компьютер, построенный в 50-е годы в Институте перспективных исследований
 Institute of Advanced Studies of the United Nations University (UNU-IAS)
 Illawarra Astronomical Society
 Indian Academy of Sciences
 International Academy of Science (Международная академия наук)
 Islamic World Academy of Sciences, организация, продвигающая науку и технологии в мусульманском мире

Планетология 
 International Association of Sedimentologists

Здоровье 
 International AIDS Society, an organization of physicians, scientists, and public health workers who treat HIV/AIDS
 International Atherosclerosis Society

Физика 
 Ideal Adsorbed Solution, термодинамическая теория адсорбции
 International Adsorption Society

Политика 
 Intelligence and Analysis Service, Японское аналитическое агентство
 Institute for Anarchist Studies

Социология  
 Institute of African Studies (University of Bayreuth)

Технологии

Аэронавтика 
 Indicated airspeed - Приборная воздушная скорость
 Institute of the Aeronautical Sciences

Компьютерные технологии 
 Intelligent Application Switch
 Interactive Application System, вариант ОС RSX-11
 Internet Authentication Service — служба проверки подлинности в Интернете.
 Internet Application Server, сервер приложений от компании Oracle

Транспорт 
 Ясский международный аэропорт в Яссах, Румыния, получивший от IATA код аэропорта «IAS»
 Interocean American Shipping

Игры 
IAS (Increased Attack Speed) - увеличенная скорость атаки. Термин используется в компьютерных и настольных играх

Прочее 
 International Affairs Specialist, программа развития персонала для офицеров ВВС США
 Interpersonal Adjectives Scale
 Integrated Anti-Swimmer System, ультразвуковая система обнаружения водолазов